L'expression rivière Cachée peut se référer à:

Toponymes

Petite rivière Cachée (rivière Cachée), un cours d'eau de la municipalité de Labelle, dans la MRC Les Laurentides, dans Laurentides (région administrative), au Québec.
Rivière Cachée (rivière du Diable), un cours d'eau de la ville de Mont-Tremblant, dans la MRC Les Laurentides, dans Laurentides (région administrative), au Québec.
Rivière Cachée (rivière Saint-Maurice), un cours d'eau de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, MRC Les Chenaux, en Mauricie, au Québec.
Rivière Cachée (rivière Jacques-Cartier), un cours d'eau de Stoneham-et-Tewkesbury, MRC de La Jacques-Cartier, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec.
Rivière Cachée (lac Abitibi), un cours d'eau de Palmarolle, MRC de Abitibi-Ouest, au Québec.
Rivière Cachée (rivière des Mille Îles), un cours d'eau de Boisbriand, MRC de Sainte-Thérèse-de-Blainville, dans la MRC Les Laurentides, dans Laurentides (région administrative), au Québec.
Rivière Cachée (rivière Mauvaise), un cours d'eau de Saint-Raymond, MRC de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec.
Rivière Cachée (D'Autray), un cours d'eau de Saint-Barthélemy, MRC de Maskinongé, dans Lanaudière, au Québec.
Rivière Cachée (rivière Jacques-Cartier), un lieu-dit de Stoneham-et-Tewkesbury, MRC de La Jacques-Cartier, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec.